Xiangshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangshan Qu (härad i Kina, Anhui), 
 Xiangshan Qu (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar